Comeniuskirche bezeichnet eine dem Pädagogen und Bischof der Böhmischen Brüder Johann Amos Comenius (1592–1670) gewidmete Kirche:

in Deutschland:
 Comeniuskirche (Oggersheim) in Ludwigshafen-Oggersheim

in Tschechien:
 Comeniuskirche (Brünn) in Brünn